Wilhelm Tell – postać szwajcarskiego bohatera narodowego.

Tytuły dzieł 
 Wilhelm Tell – dramat Friedricha Schillera.
 Wilhelm Tell – opera Gioacchino Rossiniego.
 Wilhelm Tell (serial telewizyjny 1958) – 39-odcinkowy serial brytyjski, w którym rolę tytułową gra Conrad Phillips.